Жозе Эжен Боннемер (; 1813—1893) — французский  и писатель; внук мэра Сомюра (Joseph Toussaint Bonnemère; 1746–1794).

Биография

Жозе Эжен Боннемер родился 20 февраля 1813 года в городе Сомюре. 

В 1841 году Боннемер дебютировал на литературном поприще написав водевиль «Les premiers fiacres»; затем феерию «Micromégas»; интереснейшую историю крестьян: «Histoire des paysans» (2 изд. 1874, 2 т.); «La Vendée 1793» (1866); «Le roman de l’avenir» (1867) и несколько увенчанных различными лит. премиями записок: «Paysans au XIX Siècle» (Нант, 1847); «Histoire de l’association agricole» и другие.

Активно сотрудничал с «Revue de Paris» и  «La Démocratie Pacifique». некоторое время был президентом «Société Parisienne des Études Spirites».

Жозе Эжен Боннемер скончался 1 ноября 1893 года в местечке Louerre во французском департаменте Мен и Луара.

Избранная библиография

 Paysans au dix-neuvième siècle, Nantes, Vve C. Mellinet, 1845 ;
 Histoire de l’association agricole, Paris, Dusacq, 1849 ;
 Histoire des Paysans, Paris, F. Chamerot, 1856 ;
 La Vendée en 1793, Paris, [S.n.], 1866 ;
 Le Roman de l’avenir, Paris, A. Lacroix, 1867 ;
 La France sous Louis XIV, Paris, A. Lacroix Verboeckhoven & Cie, 1864-1865 ;
 Louis Hubert, curé vendéen, Paris, A. Lacroix Verboeckhoven & Cie, 1868 ;
 Histoire des Camisards, Paris, Décembre-Alonnier, 1869 ;
 Études historiques saumuroises, Saumur, Roland, 1868 ;
 Les Paysans avant 1789, Paris, Le Chevalier, 1872 ;
 Histoire de la Jacquerie, Paris, Bellaire, 1873 ;
 Histoire populaire de la France, 3 vols., Paris, Bellaire, 1874-79 ;
 L’Âme et ses manifestations à travers l’histoire, Paris, Dentu, 1881 ;
 Histoire de quatre paysans, Paris, Librairie centrale des publications populaires, 1881 ;
 La Prise de la Bastille, Paris, H.-E. Martin, 1881 ; 
 Les Guerres de la Vendée, Paris, Librairie d’éducation de la jeunesse, 1884 ;
 Hier et aujourd’hui, Paris, Librairie centrale des publications populaires, 1886 ;
 Histoire des guerres de religion, XVI, Paris, Librairie Centrale des Publications Populaires, 1886.

Примечания

Литература 
 

Французские писатели
Писатели XIX века
Писатели Франции